Aaron Hamill ist der Name folgender Personen:

* Aaron Hamill (Footballspieler) (* 1977), australischer Australian-Football-Spieler
 Aaron Hamill (Schauspieler) (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler